Pringy (Marne)
 Pringy (Alta Saboia)
 Pringy (Sena e Marne)